Alireza Haghighi (), né le  à Téhéran, est un footballeur international iranien. Évoluant au poste de gardien de but à au Nassaji Mazandaran depuis .

Biographie

Carrière de joueur

Équipe nationale

Palmarès 
 FC Persépolis :
 Vainqueur de la Coupe d'Iran en 2010 et 2011

Statistiques

Statistiques en club 
Le tableau ci-dessous résume les statistiques en match officiel d'Alireza Haghighi durant sa carrière de joueur professionnel.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international iranien
Gardien de but au football
Joueur du Persépolis Téhéran FC
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du Sporting Covilhã
Joueur du FC Penafiel
Joueur du CS Marítimo
Naissance en mai 1988
Naissance à Téhéran